Ápio Cláudio Crasso Inregilense Sabino — decênviro em 451 e 450 a.C.
 Ápio Cláudio Crasso (tribuno consular em 424 a.C.) — tribuno consular em 424 a.C.
 Ápio Cláudio Crasso Inregilense Sabino (tribuno consular em 403 a.C.) — tribuno consular em 403 a.C.
 Ápio Cláudio Crasso Inregilense — ditador em 362 a.C. e, provavelmente, o cônsul em 349 a.C.
 Ápio Cláudio Russo — cônsul em 268 a.C., aparentemente o última da gente Cláudia a utilizar o cognome "Crasso"

Ver também 

Desambiguações de antropônimos